Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie Premier, se dispute du 7 au .

Agnieszka Radwańska remporte le simple dames. En finale, elle bat Dominika Cibulková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nadia Petrova et Katarina Srebotnik.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (ATP 2013)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Sydney
Tennis en Australie en 2013
Tennis en janvier 2013